Peter Wright – agente dell'intelligence britannico
Peter Wright – coreografo ed ex ballerino britannico
Pete Wright – musicista britannico
Peter Wright – attore britannico
Peter Wright – giocatore di freccette britannico
Peter Wright – religioso gesuita britannico
Peter Wright – rugbista scozzese
Peter Wright – tennista irlandese-statunitense